Mobile Country Code
 Merchant Category Code